Gloeosynnema är ett släkte av svampar. Gloeosynnema ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Gloeosynnema